One Love kan syfta på:

 One Love Manchester – en välgörenhetskonsert och ett TV-evenemang 2017

Film
 One Love (film från 2003) – en Jamaicansk kärleksfilm

Musik

Album
 One Love (album av Blue) – eller titelspåret (se nedan), 2002
 One Love (album av David Guetta) – eller titelspåret (se nedan), 2009
 One Love (album av Dr. Alban) – eller titelspåret (se nedan), 1992
 One Love (musikalbum av Glay) – eller titelspåret (se nedan), 2002
 One Love (album av Tata Young) – eller titelspåret (se nedan), 2008
 One Love: The Very Best of Bob Marley & The Wailers – eller titelspåret (se nedan), 2001

Låtar
 One Love (A. R. Rahman-låt) 2007
 One Love (Arashi-låt) 2008
 One Love (Bob Marley-låt) 1977
 One Love (Blue-låt) 2002
 One Love (Carlene Carter-låt) 1991
 One Love (Carpenters-låt) 1971
 One Love (David Guetta-låt) 2009
 One Love (Dr. Alban-låt) 1992
 One Love (Jennifer Lopez-låt) 2011
 One Love (Johnson & Häggkvist-låt) 2008
 One Love (Nas-låt) 1994
 One Love (The Prodigy-låt) 1993
 One Love (The Stone Roses-låt) 1990
 One Love/People Get Ready – av Bob Marley, 1977
 One Love (singel av Aiden) – av Aiden från albumet Conviction
 One Love (singel av Hootie & the Blowfish) – av Hootie & the Blowfish från albumet Looking for Lucky
 One Love (singel av Massive Attack) – av Massive Attack från Blue Lines
 One Love (singel av Trey Songz) – av Trey Songz från Ready
 1 Love (sång av Ayumi Hamasaki) – av Ayumi Hamasaki från Secret
 1 Luv (sång av E-40) – av E-40 från In a Major Way

Se även
 One Love Peace-konserten – en konsert som ägde rum den 22 april 1978 vid The National Stadium i Kingston, Jamaica.